Eriptchius é o único gênero de peixes agnatas da subclasse Eriptychiida. Seus fósseis  foram encontrados na América do Norte.

Peixes pré-históricos